Aaron Molinas – calciatore argentino
 Jack Molinas – cestista statunitense
 Osmar Molinas – calciatore paraguaiano
 Saturnino Arrúa Molinas – ex calciatore paraguaiano